Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди мужчин — ежегодное соревнование венгерских мужских команд по кёрлингу. Проводится с 2003 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Венгрии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Венгрию на международной арене как мужская сборная Венгрии.

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

Ссылки 
 Magyar Curling Szövetség » Magyar bajnokok listája (чемпионы различных чемпионатов Венгрии по кёрлингу: женщины, мужчины, смешанные команды, игрок года жен., игрок года муж., смешанные пары, юниоры жен., юниоры муж., юниоры смешанные пары)

См. также 
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Венгрии по кёрлингу среди юниоров

Соревнования по кёрлингу в Венгрии
 
Кёрлинг
Венгрия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2003 года